Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Radek Štěpánek 7-6(2), 6-2.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

 Julian Knowle /  Michaël Llodra (primo turno)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2004